Miltenberg ist der Name

 der fränkischen Stadt Miltenberg
 des fränkischen Landkreises Landkreis Miltenberg
Miltenberg ist der Familienname von

 Karl Bernhard Jakob Franz Miltenberg (1786–1833), Senator und jüngerer Bürgermeister in Frankfurt am Main
 Franz Wilhelm Miltenberg (1747–1800), Kammerherr, Vater von Karl Bernhard Jakob Franz

Siehe auch:
 Mildenberg